Cassavetes ist der Familienname folgender Personen:

 John Cassavetes (1929–1989), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Katherine Cassavetes (1906–1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Nick Cassavetes (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Xan Cassavetes (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin
 Zoe R. Cassavetes (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmregisseurin